I liga w piłce nożnej 1966/1967 – 33. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obronił Górnik Zabrze.

Tabela 

Legenda:

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w polskim sporcie
1967 w polskim sporcie